Deprywacja polityczna – proces polegający na utrudnianiu bądź zamknięciu dostępu do stanowisk publicznych przedstawicielom określonych grup wyodrębnionych na podstawie narodowości, rasy itp.

Teoria polityki
Dyskryminacja